Каро́н (, ) может означать:

 Карон, Сепстиний (I—II вв.) — имя, фигурирующее в одной латинской надписи, обнаруженной в Хорватии.
 Карон, Франсуа (ок. 1600—1674) — директор французской восточно-индийской компании на Мадагаскаре.
 Карон, Огюстен Иосиф (1774—1822) — французский полковник.
  (1875—1952) — французский историк, специалист по Французской революции.
 Карон, Лесли (род. 1931) — французская артистка балета и актриса, дважды номинантка на премию «Оскар».
 Карон, Жиль (1939—1970) — французский фотограф.
 Карон, Кики (род. 1948) — французская пловчиха, чемпионка Eвpoпы 1966 года.
 Карон, Дидье (род. 1963) — французский актёр, автор пьес.
 Карон, Максанс (род. 1976) — французский католический философ, поэт, прозаик, музыковед.
 Карон — коммуна в департаменте Воклюз (Франция).
 Карон (пляж) — пляж на западном побережье острова Пхукет.
 Карон (древний город) — древний город в Таджикистане.
 Карон (ˇ) — диакритический знак, то же, что гачек.